Любовное зелье () — опера в двух актах на музыку Даниэля Обера и либретто Эжена Скриба. Основана на «» , опубликованном во французском переводе Стендаля в 1830 году. Премьера в театре королевской музыкальной академии состоялась 15 июня 1831 года.

История 
Действие оперы происходит в Молеоне в XVIII веке. С формальной точки зрения, Le Philtre — это комедия, похожая на другие комические оперы автора, но её тон не такой легкий, как у «Фра-Дьяволо».

После премьеры опера имела столь большой успех, что оставалась в репертуаре оперного театра вплоть до 1862 года. Она была переведена на другие языки и ставилась в других европейских столицах: в Берлине, Брюсселе, Лондоне, Милане, а также в Нью-Йорке. Вскоре Гаэтано Доницетти сделал версию на итальянском — «Любовный напиток» (1832). Позже, в 1836, на основе музыки обеих опер в Санкт-Петербурге был исполнен пастиш на немецком языке.

Персонажи

Ссылки 
 Даниэль Обер в operone.de
 Almanacco G. Casaglia

Оперы 1831 года
Оперы Даниэля Обера
Оперы на французском языке
Оперные премьеры Парижской оперы